Aknaghbyur – comune dell'Armenia 
 Aknaghbyur – comunità rurale della Regione di Askeran nella repubblica di Artsakh
 Aknaghbyur – comunità rurale della regione di Hadrowt' nella repubblica di Artsakh